L'évaluation en milieu de travail (EMT) est une évaluation pouvant être proposée par Pôle emploi à des demandeurs d'emploi en France. Elle s'effectue en entreprise, et sert à évaluer les compétences d'un candidat. Ce dispositif a été créé en 2011  pour le  renouvellement . L’EMT porte sur les compétences et capacités définies dans le référentiel ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers) et constitue une aide dans la vraie réussite de recherche d’emploi. Sa durée est de 80 heures maximum. Le demandeur d'emploi est encadré individuellement par un tuteur de l’entreprise qui l'évalue. À partir de la fiche d’évaluation, le conseiller validera et enrichira son profil professionnel et lui proposera des offres d’emploi adaptées. Il pourra également envisager avec le demandeur des actions de formation si nécessaire.

Le dispositif EMT nécessite une convention est signée entre:
 l'entreprise qui accueille le demandeur d'emploi ;
 le demandeur d'emploi ;
 le pôle-emploi.

Il existe maintenant la PMSMP Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel

Le bénéfice des périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) est ouvert à toute personne faisant l’objet d’un accompagnement social et/ou professionnel personnalisé, quels que soient son statut, son âge ou le cadre de l’accompagnement.

Les PMSMP offrent un cadre juridique unique, harmonisé et ouvert à toutes les personnes faisant l’objet d’un accompagnement social ou professionnel.

Les PMSMP ne sont assimilables ni à des périodes de travail, ni à des périodes de formation.

Descriptif :

PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnelle.

Il s'agit d'un stage d'observation non rémunéré de quelques jours à quelques semaines pour découvrir un métier ou un secteur d’activité dans une entreprise dans le but de confirmer un projet professionnel. 

1. Pourquoi effectuer une PMSMP ?

- Pour découvrir un nouveau métier ou un nouveau secteur d'activité,

- Pour confirmer le projet d'effectuer une formation professionnelle,

- Pour appuyer une demande d'embauche.

2. Qui peut bénéficier du PMSMP ?

- Les demandeurs d’emploi inscrit rémunérés ou non à Pôle Emploi,

- Les jeunes en demande d’insertion avec la Mission Locale

- Les demandeurs d’emploi handicapés suivis par Pôle Emploi ou Cap Emploi, 

- Les bénéficiaires du RSA avec un contrat d’engagement possible,

- Les salariés avec Insertion par l’Activité Economique,

- Les travailleurs handicapés dans les ESAT ou les salariés d’entreprises adaptées,

- Les salariés menacés d’inaptitude avec maintien dans l’emploi / reconversion,

- Les DE rémunéré par Pôle Emploi, engagé à la recherche active d’emploi.

- Les salariés avec un contrat aidé comme le Parcours emploi compétences (PEC) : ce contrat d'insertion associe formation et/ou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire et aide financière pour l'employeur. Il vise à faciliter l'embauche des personnes ayant des difficultés à trouver un emploi. 

Celui qui bénéficie du PMSMP, quel que soit son statut, n’est pas employé ni salarié et ne sera pas rémunéré dans l’entreprise qui l’accueille.

Il conserve le statut et le régime d'indemnisation dont il bénéficiait auparavant.

Exemple : un demandeur d’emploi rémunéré continuera à être demandeur d’emploi indemnisé pendant son stage dans le cadre du PMSMP. 

Un salarié qui travaillait chez JOB en DOUCEUR et qui effectue son PMSMP chez LA BRIOCHE DOREE continuera à être salarié chez JOB en DOUCEUR pendant sa PMSMP.

Il retournera à son poste de travail chez JOB en douceur, une fois sa période de PMSMP  finie.

3. Quelle structure d’accompagnement peut prescrire au PMSMP ?

- Pôle Emploi,

- Mission Locale,

- Cap Emploi,

- Entreprises d’Insertion,

- Structures d’Insertion par l’activité économique, dont les Associations Intermédiaires, et les Ateliers Chantiers d’Insertion,

En plus de trouver une entreprise d’accueil, c’est avec la structure d'accompagnement que le bénéficiaire concrétise le projet de la PMSMP.

Un conseiller procède au suivi du dossier entre le bénéficiaire et l’entreprise d’accueil.

4. Démarches à suivre avant d'effectuer la PMSMP :

Dans un premier temps, le bénéficiaire doit trouver une entreprise d’accueil, là, où il effectuera son stage.

Il lui faut chercher prospecter et se présenter avec si possible un outil fourni : la feuille de renseignements.

Une fois l’entreprise trouvée, il revient vers son conseiller au sein de la structure d'accompagnement pour échanger sur ses prospections et ainsi ramener la feuille de renseignements remplie par la ou les entreprises d’accueil validant la possibilité de l’accueillir.

Une fois les                              pistes validées, le conseiller confiera au bénéficiaire la convention de stage Cerfa n° 13912*02 (à faire signer en trois exemplaires :

- Une pour l’entreprise d’accueil, 

- Une pour le bénéficiaire,

- Et la dernière pour la structure d’accompagnement.

Une évaluation succincte de la personne en période de stage sera remplie par l’employeur et remis au stagiaire à la fin de la PMSMP.

La convention de stage signée, le stagiaire n'aura plus qu'à attendre la date de début de stage pour commencer sa PMSMP.

5. L’entreprise d’accueil ne doit pas faire travailler le stagiaire : 

Elle n’a pas le droit de faire travailler le bénéficiaire, quelle que soit la raison :

- Faire exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent,

- Faire face à un accroissement temporaire d’activité,

- Occuper un poste saisonnier,

- Remplacer un salarié absent.

Il s’agit seulement d’un stage d'observation et évaluer les mises en pratique d’un métier pour permettre au bénéficiaire de vérifier la concrétisation de ses projets professionnels futurs.

6. Les accidents de travail et les maladies professionnelles :

Si le bénéficiaire est salarié, que son contrat n’est pas suspendu chez l'entreprise X et qu’il y a un incident dans l’entreprise Y dans le cadre de son stage en PMSMP, la responsabilité revient à l’entreprise X, où le salarié travaille avec son contrat.

Si le bénéficiaire, en revanche est non salarié et qu’il est demandeur d’emploi, c’est la structure d’accompagnement qui est responsable  quant aux accidents ou aux maladies professionnelles qui peuvent survenir pendant la période d’immersion.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Évaluation en milieu de travail, site de Pôle-emploi.
 http://www.legisocial.fr/definition-emt-evaluation-en-milieu-travail.html
 http://ccpl59.over-blog.com/article-emt-et-emtpr-travail-gratuit-arnaques-102255084.html

Recherche d'emploi
Chômage